Voetbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1956 in Melbourne.

Voor het eerst dienden voetbalploegen zich te plaatsen via een pre-olympisch kwalificatietoernooi.

Heren

Eerste ronde 

Polen, Hongarije, Vietnam, China, Turkije en Egypte trokken zich terug. Polen vervangen door Groot-Brittannië.
De wedstrijd Verenigde Staten-Joegoslavië werd doorgezet naar de kwartfinales.

Kwartfinales

Halve finales

Bronzen finale

Finale

Eindrangschikking 

4 goals
  Neville D'Souza 
  Todor Veselinović 
  Dimitar Milanov 

3 goals
  Ivan Kolev 
  Jack Laybourne 
  Muhamed Mujić 
  Zlatko Papec 

2 goals
  Bruce Morrow 
  Todor Diev 
  George Bromilow 
  Jim Lewis 
  Charlie Twissell 
  Sergej Salnikov 
  Edoeard Streltsov 
  Sava Antić 

1 goal

Own goals
  Muhamed Abdus Salam

Bronnen 
 RSSSF: Olympisch voetbaltoernooi heren 1956

Voetbal
1956
Voetbal in 1956